Madison County je název 19 okresů v USA:

 Madison County (Alabama)
 Madison County (Arkansas)
 Madison County (Florida)
 Madison County (Georgie)
 Madison County (Idaho)
 Madison County (Illinois)
 Madison County (Indiana)
 Madison County (Iowa)
 Madison County (Kentucky)
 Madison County (Mississippi)
 Madison County (Missouri)
 Madison County (Montana)
 Madison County (Nebraska)
 Madison County (New York)
 Madison County (North Carolina)
 Madison County (Ohio)
 Madison County (Severní Karolína)
 Madison County (Tennessee)
 Madison County (Texas)
 Madison County (Virginie)